Parco nazionale Rago – parco nazionale della Norvegia
 Rago – località della contea di Kingman, nel Kansas
 Michele Rago – giornalista, traduttore e accademico italiano